La saison 2015-2016 du Championnat d'Iran de football est la trente-quatrième édition du championnat national de première division iranienne. Les seize meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division, le barrage D1-D2 n'est pas mis en place cette saison.

C'est le club de l'Esteghlal Khuzestan qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, à égalité de points avec le Persépolis FC, ne le devançant que grâce à une meilleure différence de buts. Il s'agit du tout premier titre de champion d'Iran de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
En fin de saison, le champion, le vice-champion et le vainqueur de la Coupe d'Iran se qualifient pour la phase de groupes de la Ligue des champions tandis que le  du classement doit passer par le tour préliminaire. Si le vainqueur de la Coupe se classe parmi les trois premiers, c'est le  qui obtient son billet pour les barrages de la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

2015-2016
Iran M1
2015 en Iran
2016 en Iran